П'ять кораблів грецького флоту отримали ім'я  Ідра (Ύδρα), назване на честь острова Ідра, який зіграв визначну роль у війні за незалежність Греції:

 Ідра (1827–1831), 26-гарматний вітрильний корвет, захоплений у єгипетського флоту в 1827 році, знищений у 1831 році в Поросі під час повстання проти правителя  Іоанніса Каподістрії
 Ідра - 433-тонний паровий канонерський човен, побудований на верфі Black Wall в Англії в 1891 році. Він був озброєний однією фіксованою гарматою Круппа  калібру 270 мм і однією малокаліберною скорострільною гарматою. Пізніше перейменований аби звільнити ім'я для корабля-наступника.
 Ідра (1889–1918), броненосець берегової оборони французької побудови, головний корабель свого типу. 
 Ідра (D 97) (1932–1942), ескадрений міноносець типу «Дардо»
 Ідра (F-452)  (1992–сьогодні), головний корабель свого типу, який є одним з варіантів фрегатів MEKO 200.
Назви військових кораблів Греції
Багатозначні терміни: кораблі